Jean-Michel Badiane (1983) – calciatore francese, di ruolo difensore 
 Lhadji Badiane (1987) – calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Malick Badiane (1984) – cestista senegalese
 Moussa Badiane (1981) – cestista francese
 Pape Badiane (1980-2016) – cestista francese